Das Wort Kontaktpunkt bezeichnet den Berührungspunkt:

 zwischen Körpern in der Mechanik, vergleiche Kontaktpunkt (Mechanik)

 zwischen benachbarten Zähnen/Zahnkronen, siehe Approximalkontakt
Siehe auch: 
 Touchpoint